MDL může být:

 Moldavské leu – oficiální platidlo státu Moldavsko
 Microsoft design language – návrhový jazyk pro design moderních Windows aplikací
 Morski Dywizjon Lotniczy – útvar námořního letectva v  meziválečném Polsku